Municipio de Greencastle puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Greencastle (condado de Putnam, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Putnam.
 Municipio de Greencastle (condado de Marshall, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Marshall.